Polizeiaufgabengesetz bezeichnet:

 ein bayerisches Gesetz auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts, siehe Polizeiaufgabengesetz (Bayern)
 ein thüringisches Gesetz auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts, siehe Polizeiaufgabengesetz (Thüringen)
 ein brandenburgisches Gesetz auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts, siehe Polizeiaufgabengesetz (Brandenburg)